Слоники-листогрызы ()  — род жесткокрылых семейства долгоносиков.

Описание 
Жуки-долгоносики крупных размеров.

Экология 
Главным образом эти жуки связаны с лесными ландшафтами. Личинки развиваются в почве. Взрослые жуки питаются листьями преимущественно деревьев и кустарников, реже травянистой растительностью. Ряд видов являются вредителями вредителями плодовых и декоративных деревьев и других культурных растений.

Виды 
Некоторые виды рода:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †

Примечания 

Polydrusus
Роды жесткокрылых